plurale di frame
Frames – gruppo musicale italiano
The Frames – gruppo musicale irlandese
Frames – album degli Oceansize del 2007